autostrada A1 – autostrada w Austrii
 autostrada A1 – autostrada w Belgii
 autostrada A1 – autostrada w Bułgarii
 autostrada A1 – autostrada w Chorwacji
 autostrada A1 – autostrada we Francji
 autostrada A1 – autostrada w Martynice (departament zamorski)
 autostrada A1 – autostrada w Grecji
 autostrada A1 – autostrada w Holandii
 autostrada A1 – autostrada na Litwie
 autostrada A1 – autostrada w Luksemburgu
 autostrada A1 – autostrada w Macedonii Północnej
 autostrada A1 – autostrada w Niemczech
 autostrada A1 – autostrada w Polsce
 autostrada A1 – autostrada w Portugalii
 autostrada A1 – autostrada w Rumunii
 autostrada A1 – autostrada w Serbii
 autostrada A1 – autostrada w Słowenii
 autostrada A1 – autostrada w Szwajcarii
 autostrada A1 – autostrada we Włoszech